La transgénèse est une technique de génie génétique
 Transgénèse est une série de bande dessinée